Muno (heilige), in het jaar 645 vermoorde heilige
Muno (plaats), plaats in de Belgische gemeente Florenville
MUNO (Model United Nations Oud-Beijerland), model verenigde naties Oud-Beijerland